Il Parkhotel Valkenburg (codice UCI: CTW), è una squadra femminile di ciclismo su strada olandese con licenza olandese, fondata nel 2014.

Rosa 

Squadre ciclistiche